Владимир Касьян:
 Касьян, Владимир Валерьевич (род. 1988) — киргизский футболист.
 Касьян, Владимир Васильевич (род. 1932) — народный депутат СССР (1989—1991) от Новороссийского избирательного округа, почётный гражданин г. Анапы.
 Касьян, Владимир Хрисанфович — директор ДТЗ им. В. И. Ленина, лауреат Государственной премии СССР (1971)